Benafer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benafer (ort), Valencia, Província de Castelló, 
 Benafer (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar